Eremariontoides argus är en snäckart som först beskrevs av Edson 1912.  Eremariontoides argus ingår i släktet Eremariontoides och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
argus